Суперкубок Литви з футболу 2018 — 10-й розіграш турніру. Матч відбувся 17 лютого 2018 року між чемпіоном Литви клубом Судува та володарем кубка Литви клубом Стумбрас.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2018
Литва